La Gorgona – dramma di Sem Benelli del 1913
 La Gorgona – film del 1915 diretto da Mario Caserini
 La Gorgona – film del 1942 diretto da Guido Brignone